

Geografia

Brasile 
Oeiras – comune dello stato del Piauí
Oeiras do Pará – comune dello Stato del Pará

Portogallo 
Oeiras – comune del distretto di Lisbona
Oeiras – fiume, affluente del Guadiana